Bombardino – nomignolo dello strumento musicale noto anche come flicorno baritono
Altro nome della Bombarda soprano
Bombardino – bevanda a base di panna, zabajone caldo, brandy e caffè
Bombardino – orologio meccanico.